Гейз () — английская фамилия. Известные носители:

 Гейз, Кейт (род. 1990) — австралийская баскетболистка.
 Гейз, Тони (1920—2013) — австралийский автогонщик, пилот Формулы-1.